Scouse the Mouse est un album pour enfants paru au Royaume-Uni en 1977. Il met en scène une souris, Scouse The Mouse, (interprété par Ringo Starr), qui émigre aux États-Unis. On y retrouve aussi l'acteur britannique Donald Pleasence (le narrateur), ainsi que la chanteuse écossaise Barbara Dickson (Molly Jolly) et le chanteur, acteur et journaliste financier britannique Adam Faith (Bonce the Mouse). Plus de la moitié des chansons sont interprétées par l'ex-beatle.

Basée sur un livre d'enfant écrit par Pleasance, une émission télé devait être produite par ITV mais le projet a été retardé à cause d'une  et finalement annulée. L'album n'est sorti qu'au Royaume-Uni et n'a jamais été édité en CD.

Contenu 
Les chansons sont écrites par Roger Brown et interprétées par Ringo Starr sauf indications contraires.
Face 1
 Living in a Pet Shop
 Sing a Song for the Tragapan (Donald Pleasance, Roger Brown); interprète : Barbara Dickson
 Scouse's Dream
 Snow Up Your Nose for Christmas (Donald Pleasence, Meira Pleasence); interprète : Ben Chatterly
 Running Free
 America; interprète : Adam Faith
 Scousy; interprète : Lucy Pleasance
Face 2
 Boat Ride
 Scouse the Mouse
 Passenger Pigeon (Donald Pleasence, Roger Brown)
 I Know a Place (Donald Pleasence, Roger Brown et Ruan O'Lochlainn); interprète : Polly Pleasance avec Ringo Starr
 Caterwaul (Jim Parker); interprète : Jim Parker
 S. O. S.
 Ask Louey (Donald Pleasence, Roger Brown) ; interprète : Rick Jones
 A Mouse Like Me (Ruan O'Lochlainn)

Références

Liens externes 
 https://www.discogs.com/fr/Various-Ringo-Starr-Scouse-The-Mouse/release/5314159

Album de Ringo Starr
Album musical sorti en 1977
Album publié par Polydor
Album de musique pour enfants